Název Brozánky má více sídel:
 Brozánky (Hořín), část obce Hořín v okrese Mělník
 Brozánky (Řehlovice), část obce Řehlovice v okrese Ústí nad Labem